Gräßler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gräßler (1904–1972), deutscher Politiker (SPD)
 Iris Gräßler (* 1969), deutsche Maschinenbauingenieurin
 Ulrike Gräßler (* 1987), deutsche Skispringerin

Siehe auch:
 Greßler